Saros 93 zonsverduisteringserie was een reeks zonsverduisteringen in de periode 9 augustus -29 t/m 8 oktober 1287. Deze serie duurde 1316 jaar en 60 dagen, bevatte 74 verduisteringen en viel samen met de Inex serienrs 9 t/m 82.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremiteiten

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus